Noel Pearson (jurist) (1965), een Australisch jurist
Noel Pearson (producer), een Iers producer van films en theaterstukken